Dimenticare Palermo (Oublier Palerme) – romanzo di Edmonde Charles-Roux del 1966
Dimenticare Palermo – film di Francesco Rosi del 1990